Chloe Pirrie – attrice scozzese
 William Pirrie – imprenditore irlandese
 William Pirrie Sinclair – politico nel Regno Unito